Синайский — фамилия.

Известные носители:
 Синайский, Александр Львович (1850—1918) — духовный писатель, церковный историк, протоиерей Русской православной церкви, в постриге архимандрит Августин, игумен Псково-Печерского монастыря.
 Синайский, Валентин Никодимович (1891—1981) — митрофорный протоиерей.
 
 Синайский, Виктор Александрович (1893—1968) — скульптор.
 Синайский, Иван Фёдорович (1799 — после 1879) — русский филолог, педагог, дьякон, переводчик, автор Греческой грамматики, Российско-греческого словаря и Греческо-русского словаря.

См. также 
 Синай